Dunes steht für:

 Dunes (Tarn-et-Garonne), Gemeinde in Frankreich
 Bray-Dunes, Gemeinde in Frankreich
 The Dunes, Hotel in Las Vegas

Siehe auch: 
 Dune, Dunnes